4327 Ries – asteroide della fascia principale
 Ries – quartiere di Graz, Austria

Persone  
 Adam Ries – matematico, scienziato e storico tedesco
 Al Ries – pubblicitario statunitense
 Alessa Ries – ex nuotatrice tedesca 
 Franz Ries – violinista e compositore tedesco
 Franz Anton Ries – violinista tedesco
 Ferdinand Ries – compositore e pianista tedesco
 Frédérique Ries – politica belga
 Hubert Ries – violinista e compositore tedesco
 Ignacio de Ries – pittore spagnolo
 Julien Ries – storico delle religioni, cardinale e arcivescovo cattolico belga
 Teresa Feoderovna Ries – scultrice austriaca di origine russa
 Wolfgang Ries – astronomo austriaco